

Cinema 
Insieme per sempre (Forever Love) – film del 1998 diretto da Michael Switzer

Musica 
Forever Love – singolo di Gary Barlow del 1996, dall'album Open Road
Forever Love – singolo degli X Japan del 1996, dall'album Dahlia
Forever Love (Last Mix) – singolo degli X Japan del 1997
Forever Love (Reissue) – singolo degli X Japan del 2001, che raccoglie le varie versioni del loro brano Forever Love
 Forever Love – singolo dei TVXQ del 2007, dall'album T